Amt Limburg steht für:

 Amt Limburg (Nassau), historisches Amt in Kurtrier, in Nassau-Weilburg und im Herzogtum Nassau 
 Amt Limburg, historisches Amt im Kreis Iserlohn, Provinz Westfalen, Preußen, siehe Amt Hohenlimburg

Siehe auch:

 Kreisamt Limburg, Landkreis im Herzogtum Nassau (1849–1854)